Los términos ensamble, ensamblado y ensamblaje pueden referirse, en esta enciclopedia:

 a una ensambladura, la unión y enlace de tablas y maderos entre sí, para fabricar muebles, estructuras u otros elementos de madera;

En lingüística 
 al ensamble, la operación sintáctica mínima mediante la cual se construyen las relaciones jerárquicas que subyacen a la estructura de una oración;

En la programación de sistemas o programas informáticos 
 al ensamblado (del inglés assembly), una colección de uno o más archivos o ficheros, agrupados para formar una unidad lógica;
 a un ensamblado en microsoft .NET, una biblioteca de código compilado;

En bioinformática 
 a un ensamblaje de secuencias, el alineamiento y la mezcla de múltiples fragmentos de una secuencia de ADN mucho mayor para reconstruir la secuencia original;

En música 
 al ensamble musical, un grupo de dos o más personas que, a través de la voz o de instrumento, transmiten una interpretación propia de obras musicales pertenecientes a diferentes géneros y estilos;

En física 
 a un ensamble estadístico, un conjunto hipotético de sistemas termodinámicos de características similares que permiten realizar un análisis estadístico;

En el arte 
 a un ensamblaje artístico o assemblage, un proceso artístico en el que se consigue la tridimensionalidad colocando diferentes objetos no artísticos muy próximos unos a otros.

En biología 
 al ensamble o ensamblaje de especies, las diversas especies que existen en un hábitat particular;

Referencias